Christian Gottlob von Moser (1799-1886) – teologo tedesco
 Christian Moser (1966) – fumettista tedesco
 Christian Moser (1972) – saltatore con gli sci austriaco
 Christian Moser (1980) – biatleta tedesco
 Christian Moser (1984) – hockeista su ghiaccio svizzero